Парламентарни избори у Данској, одржани су 15. септембра 2011. године. Бирано је 179 посланика, од којих 175 у Данској, 2 на Фарским острвима и 2 на Гренланду.

Упркос томе да су владајући Либерали остали највећа партија у Фолкетингу, а главна опозициона партија Социјалдемократи изгубили једно место, премијер Ларс Локе Расмусен поднео је оставку краљици Маргарети II 16. септембра, због немогућности да образује коалициони кабинет.

Избори у Данској
Избори 2011.